

Letteratura
Gesù – saggio storico di Charles Guignebert

Onomastica
Gesù – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi biblici
Gesù – Messia del Cristianesimo
Gesù Giusto – compagno di san Paolo citato nella lettera ai Colossesi
Gesù, figlio di Sirach – autore del libro del Siracide

Personaggi fittizi
Gesù – personaggio della serie animata South Park

Pagine correlate
Gesù di Nazareth (disambigua)
Jesus